
Molekulska formula -{C27H33NO4}- se može odnositi na:

 BU-48
 Paksilin